Menabrea har flere betydninger:
 Luigi Menabrea (1809 – 1896) – tidligere italensk premierminister og ambassadør
 Menabrea (bryggeri) – italiensk bryggeri
 27988 Menabrea – asteroid, 1996